Вахидов — фамилия; имеет женскую форму Вахидова. Известные носители:

 Вахидов, Бай-Али Мовладиевич (род. 1951) — советский и российский актёр.
 Вахидов, Васит Вахидович (1917—1994) — советский и узбекский хирург и учёный.
 Вахидов, Жахонгир Тахирович (род. 1995) — узбекский шахматист.
 Вахидов, Махмуджон (1939—1977) — таджикский советский актёр.
 Вахидов, Сайид Габдульминанович (1887—1938) — историк-востоковед, археограф.
 Вахидов, Таир Абдукахарович (род. 1963) — узбекский шахматист.
 

 Вахидова, Марьям Адыевна (род. 1959) — советский и казахский филолог, публицист и общественно-политический деятель, журналист.

См. также